Dlhá Lúka je název více sídel na Slovensku:

 Dlhá Lúka (okres Bardejov) – vesnice v okrese Bardejov
 Dlhá Lúka (okres Brezno) – osada v okrese Brezno
 Dlhá Lúka (okres Liptovský Mikuláš) – vesnice v okrese Liptovský Mikuláš
 Dlhá Lúka (okres Myjava) – osada v okrese Myjava
 Dlhá Lúka (okres Poltár) – osada v okrese Poltár

Podobné názvy 

 Krásnohorská Dlhá Lúka
 Muránska Dlhá Lúka